Октябрьское сельское поселение — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.

Административный центр — посёлок Красный.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 посёлок Красный
 посёлок Кистенёвка,
 посёлок Морозовка,
 село Новый Буравль,
 посёлок Советский,
 посёлок Филатовка.

Примечания 

Муниципальные образования Бобровского района
Сельские поселения Воронежской области
Бобровский район